En Pologne, Przybysław peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Przybysław, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Przybysław, un village du powiat de Jarocin ;
 Przybysław, un village du powiat de Słupca ;
 Przybysław, un village du powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Przybysław, un village.